Марчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Марчук, Алексей Николаевич (1934—2020) — доктор технических наук, профессор.
 Марчук, Борис Юрьевич (род. 1951) — российский дипломат.
 Марчук, Валентин Мефодиевич (1928—2017) — советский и украинский правовед, доктор юридических наук (1978), профессор (1985). Подполковник МВД СССР в отставке.
 Марчук, Валентина Иосифовна (более известна как Свиридова; 1919—2012) — советская волейболистка.
 Марчук, Владимир Владимирович (род. 1967) — советский и украинский футболист.
 Марчук, Георгий Васильевич (род. 1947) — белорусский писатель, редактор, сценарист и драматург.
 Марчук, Гурий Иванович (1925—2013) — специалист в области вычислительной математики, физики атмосферы, геофизики, академик РАН и РАО.
 Марчук, Димитрий Георгиевич (в монашестве Дамиан; 1899—1987) — епископ РПЦ, архиепископ Волынский и Ровенский.
 Марчук, Евгений Кириллович (1941—2021) — украинский политический деятель.
 
 
 Марчук, Николай Николаевич (род. 1949) — советский и российский историк, доктор наук, профессор РУДН, специалист по истории Латинской Америки.
 Марчук, Пётр Васильевич (1920—1974) — Герой Советского Союза.
 Марчук, Прокофий Павлович (1872 — ?) — крестьянин, член Государственной думы Российской империи I созыва.
 Марчук, Семён Павлович (1924—после 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Марчук, Сергей Васильевич (1952—2016) — советский конькобежец.

См. также 
 Марчуков
 Правительство Марчука